Plusieurs ponts sont nommés d'après la reine Victoria :
 Pont Victoria, enjambant le fleuve Saint-Laurent à Montréal, au Québec.
 Pont Victoria, enjambant la Tamise à Datchet, en Angleterre.
 Pont Victoria, enjambant la Brisbane à Brisbane, en Australie.
 Pont Victoria, enjambant la rivière Rochor à Singapour.